

Ingegneria 
 Rising sludge – patologia dei fanghi attivi

Musica 
 Rising – album del gruppo musicale Mark-Almond del 1972
 Rising – album dei Rainbow del 1976
 Rising – album di Donovan del 1990
 Rising – album di Yōko Ono del 1995
 Rising – album dei Great White del 2009

Televisione 
 Nascita (Rising) – episodio in due parti della prima stagione di Stargate Atlantis